A Szalgir (ukránul: Салгир) folyó Ukrajnában, mely 204 kilométer hosszú, vízgyűjtő területe  km² és az Azovi-tengerbe torkollik. A Krími-félsziget legnagyobb folyója.

Jegyzetek 

Ukrajna folyói